Hasso-Nassovia ist der lateinische Begriff für die preußische Provinz Hessen-Nassau und der Name folgender Studentenverbindungen:
 Corps Hasso-Nassovia, Marburg
 KDStV Hasso-Nassovia Frankfurt am Main